Aloha je slovo pocházející z havajštiny, ve které slouží nejčastěji jako pozdrav.

Od tohoto slova jsou odvozeny další názvy:

 ALOHA (software) – jednoduchý 2D simulační software, určený k přibližnému modelování tvaru a rozsahu úniku nebezpečné látky do atmosféry
 ALOHAnet – neřízená distribuovaná metoda v počítačových sítích
 „stát Aloha“ je přezdívkou pro Havaj
 Aloha From Hell – německá hudební skupina
Aloha (Washington) – město v americkém státě Washington

 Aloha – letecká společnost